I limulidi (Limulidae ) sono una famiglia di artropodi.

Considerati come "fossili viventi", sono stati rinvenuti fossili di limulidi risalenti a 480 milioni di anni fa.

Aspetti morfologici 
Questa famiglia, comprendente animali simili a granchi (ma imparentati più con i ragni e gli scorpioni), prende il nome dallo scudo a forma di ferro di cavallo, o carapace, che ne ricopre l'intero corpo, eccetto la coda. Sono di color marrone grigiastro e possono raggiungere la lunghezza di .

L'addome è unito al cefalotorace e reca sul lato inferiore branchie a forma di foglia; la coda, a forma di spina, è posta sul retro.
 
Il sangue dei limulidi viene trasportato, a differenza della maggior parte dei mammiferi e dei pesci, dall'emocianina in cui è presente rame che, con la sua ossidazione, conferisce al sangue la tipica colorazione blu. Il loro sangue contiene amebociti, con funzioni analoghe ai globuli bianchi e da cui viene ricavato il lisato di amebociti, utilizzato nella ricerca medica.

Comprende 4 specie di "granchi a ferro di cavallo", come il Limulus polyphemus. Di seguito, il cladogramma della famiglia Limulidae (Lasmdell, 2020).

Pesca e gastronomia 
I limulidi vengono utilizzati negli Stati Uniti come esca nella pesca delle anguille. Recentemente si è assistiti a delle moratorie che nello stato del Dellaware ne ha limitato l'uso ai soli maschi della specie e nel 2008 lo stato del New Jersey ha bandito l'uso dell'invertebrato come esca per proteggere Il piovanello maggiore, uccello che si nutre delle uova dei limulidi.

La carne e le uova dei limulidi sono edibili e vengono utilizzate in ricette della cucina della Cina e dl Sud-est asiatico (Thailandia, Indonesia e Malesia).

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Chelicerati